Мудрый может означать:

Фамилия 
 Мудрый, Василь (1893—1966) — деятель украинского национализма, журналист, польский общественный и политический деятель.
 Мудрый, Степан-Василий Григорьевич (в монашестве Софрон; 1923—2014) — украинский религиозный деятель, епископ-эмерит Ивано-Франковской епархии УГКЦ, василианин.

Прозвание 
 Альбрехт II Мудрый Габсбург (1326—1358) — герцог Каринтии с 1335.
 Альбрехт IV Мудрый Виттельсбах (нем. Albrecht IV. der Weise; 1447—1508) — герцог Баварско-Мюнхенский (1463—1503), герцог Баварии с 1503.
 Альфонс Мудрый (Альфонсо X Кастильский Астроном, исп. Alfonso X el Sabio; 1221—1284) — король Кастилии и Леона с 1252 по 1284.
 Ари Мудрый Торгильссон (староисл. Ari — орёл, fróðr — мудрый; 1067/1068 — 1148) — первый исландский историк.
 Беренгер Мудрый (Беренже́р, Беренга́р) (лат. Berengarius Sapiens, ок.790/795 — 835) — маркграф Тулузский.
 Вильгельм Мудрый IV Гессен-Кассельский (нем. Wilhelm der Weise; 1532—1592) — первый ландграф Гессен-Касселя.
 Гай Лелий Мудрый (лат. Caius Laelius Sapiens; 188—128/125 до н. э.) — древнеримский политический деятель.
 «Господь Мудрый» — авестийское «божество» Ахура Мазда.
 Даг Мудрый (Dag den vise) — легендарный конунг Уппсалы из рода Инглингов, понимавший птичий язык.
 Дионисий I Мудрый (греч. Πατριάρχης Διονύσιος Α΄; до 1410—1492) — Патриарх Константинопольский (1466—1471, 1488—1490), православный святой, святитель.
 Жан I Мудрый де Шалон или Иоанн I Древний (фр. Jean Ier le Sage) (1190—1267) — граф де Шалон (1227—1237), сеньор де Сален с 1237.
 Кадок Мудрый (валл. Cadog Ddoeth; уб. 580) — сын Гвинлиу, правителя Гвинлуга, валлийский христианский святой.
 Карл V Мудрый Французский (фр. Charles V le Sage; 1338—1380) — король Франции.
 Кито Мудрый (нем. Христиан Мудра; н.-луж. Kito Mudra; 1799, Нижняя Лужица-1883) — протестантский пастор, лужицкий писатель.
 Константин Мудрый — Великий князь Владимирский (1216—1218).
 Кронан Мудрый — епископ ирландский VIII века, христианский святой; память 9 февраля.
 Лев Мудрый VI Философ (греч. Λέων ΣΤ' ο Σοφός) (866—912) — византийский император (886—912).
 Роберт Мудрый (итал. Roberto il Saggio; 1277—1343) — король Неаполя и граф Прованса.
 Санчо VI Мудрый (исп. Sancho el Sabio; ум. 1194) — король Наварры с 1150.
 Сенусерт III Мудрый — египетский фараон.
 Сократ — «самый мудрый из людей», по версии Дельфийского оракула.
 «Мудрый Старец» — китайский философ Лао-Цзы.
 Страшила Мудрый — персонаж нескольких сказок Баума и Волкова.
 Сэмунд Мудрый Сигфуссон (исл. Sæmundr fróði Sigfússon; 1056—1133) — исландский священник, писатель, учёный XII века.
 Фридрих III Мудрый (нем. Friedrich der Weise; 1463—1525) — курфюрст Саксонский с 1486.
 Хаммурапи Мудрый — царь Вавилона, правил ок. 1793—1750 г. до н. э., из I Вавилонской (аморейской) династии.
 Ярослав Мудрый (ок. 978—1054) — Великий князь Киевский, православный святой.
 Ярослав Мудрый (значения)
 Мудрые (Средиземье) — сказочные персонажи Толкиена.

География 
 Мудрое — черниговское село.
 Мудрыголовы - хмельницкое село.

Другое 
 Мудрый крот — японская компьютерная игра-головоломка.
 Натан Мудрый (Nathan der Weisse, Германия; 1922) - фильм режиссёра Манфреда Ноя.
 Тайны мудрого рыболова - советский фильм (1957).

См. также
 Мудрая
 Премудрый
 Мудров
 Орден Ярослава Мудрого
 Царь Соломон: Мудрейший из мудрых